Manfredo del Vasto (m. 1079), marchese di Savona, fratello di Bonifacio del Vasto e padre di Adelaide ed Enrico.
 Manfredo del Vasto (m. 1175), primo marchese di Saluzzo.
 Manfredo del Vasto (m. 1193), barone di Mongiolino, conte di Butera, di Paternò e di Mazzarino, nipote di Adelaide ed Enrico, rappresentante degli Aleramici di Sicilia.
 Manfredo del Vasto (1140 c.-1220 circa), noto come Manfredo Lancia o Lanza, marchese di Busca e trovatore occitano.
 Manfredo del Vasto (1140-1215), secondo marchese di Saluzzo.
 Manfredo del Vasto (m. 1244), terzo marchese di Saluzzo.
 Manfredo del Vasto (1262-1340), quarto marchese di Saluzzo.
 Manfredo del Vasto (m. 1392), usurpatore del marchesato di Saluzzo. Primo signore di Cardè.